Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 29. јула до 11. августа, у једну халу, капацитета 13.609.

Репрезенције 10 земаља су биле подељене у две групе са по пет екипа. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су играле за пласман од 5.-8. места. Петопласиране екипе су играле међусобно за 9. место.

Домаћин

Квалификације 

* , ,  и  су замениле репрезентације Совјетског Савеза, Кубе, Пољске и Бугарске које су одлучиле да заједно са Совјетским Савезом бојкотују игре.

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Утакмица за 9. место

Пласман од 5. до 8. места

Финалне утакмице

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Стив Тимонс
 Најбољи поентер
  Канг Ман-су
 Најбољи блокер
  Хуго Конте
 Најбољи сервер
  Жозе Монтанаро
 Најбољи нападач
  Жозе Монтанаро
 Најбољи примач
  Алдис Берзинс

Спољашње везе 
 Коначни пласман (1964–2000)
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 1984.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1984.
Одбојка у 1984.